Bolschaja Retschka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Bolschaja Retschka (Irkutsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk
 Bolschaja Retschka (Region Altai), Dorf in der Region Altai
 Bolschaja Retschka (Burjatien), Dorf in der Republik Burjatien
 Bolschaja Retschka (Krasnojarsk), ländliche Siedlung in der Region Krasnojarsk
 Bolschaja Retschka (Transbaikalien), Dorf in der Region Transbaikalien